Тюленино — посёлок в Полесском районе Калининградской области. Входит в состав Полесского городского поселения.

География 
Находится в северной части региона, в зоне хвойно-широколиственных лесов, на расстоянии примерно 2 километров (по прямой) к юго-востоку от города Полесска, административного центра района.

Климат 
Климат характеризуется как переходный от морского к умеренно континентальному. Среднегодовая температура воздуха — 7,2 °C. Средняя температура воздуха самого холодного месяца (января) — −5 — −2 °C (абсолютный минимум — −35 °C); самого тёплого месяца (июля) — 22,4 °C (абсолютный максимум — 37 °C). Продолжительность периода активной вегетации растений составляет около 135—150 дней. Годовое количество атмосферных осадков — 700—900 мм, из которых большая часть выпадает в тёплый период.

История 
Населенный пункт Фихоф в 1946 году был переименован в посёлок Тюленино.

Входил в Тюленинский сельский округ.

Население

Национальный состав 
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 89 % из 220 человек.

Примечания 

Населённые пункты Полесского района (Калининградская область)